Chelidonura är ett släkte av snäckor. Chelidonura ingår i familjen Aglajidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Chelidonura